Boccardo puede hacer referencia a:

Boccardo, exfabricante francés de motocicletas.
Delia Boccardo, actriz italiana;
Giovanni Maria Boccardo, presbítero italiano;
Girolamo Boccardo, político italiano;
Renato Boccardo, arzobispo católico italiano;
Waldyr Boccardo, baloncestista brasileño.